Jana Novotná e Arantxa Sánchez Vicario hanno battuto in finale Gigi Fernández e Nataša Zvereva 5-7, 7-5, 6-4.

Teste di serie

 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (finale)
 Jana Novotná /  Arantxa Sánchez Vicario (Campionesse)
 Assente
 Lindsay Davenport /  Lisa Raymond (primo turno)
 Meredith McGrath /  Larisa Neiland (semifinali)
 Patty Fendick /  Mary Joe Fernández (primo turno)
 Manon Bollegraf /  Rennae Stubbs (terzo turno)
 Nicole Arendt /  Pam Shriver (quarti di finale)

 Gabriela Sabatini /  Brenda Schultz (semifinali)
 Julie Halard-Decugis /  Nathalie Tauziat (terzo turno)
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (quarti di finale)
 Amanda Coetzer /  Inés Gorrochategui (secondo turno)
 Elna Reinach /  Irina Spîrlea (terzo turno)
 Katrina Adams /  Zina Garrison (terzo turno)
 Elena Makarova /  Evgenija Manjukova (primo turno)
 Linda Wild /  Chanda Rubin (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1995